

Patronyme
 Antoine Chappey (1960- ), acteur français.
 Juliette Chappey (2000- ), actrice française.
 Marcel Chappey (1896-1983), architecte français.

Homonymie
Homonymie de patronyme